wave — onda, em inglês
 Wave (álbum de Antônio Carlos Jobim) — álbum de Antônio Carlos Jobim
 Wave (canção) — canção do mesmo compositor

 Wave (álbum de Patti Smith Group) — álbum de estúdio lançado em 17 de maio de 1979

Desambiguações de música